L'édition masculine 2010 du tournoi de tennis du Canada se déroule du 9 au  à Toronto sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Le tournoi fait partie de l'US Open Series. Andy Murray remporte l'épreuve en simple, Bob et Mike Bryan celle en double.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Rafael Nadal et Novak Djokovic s'associent en double. Il s'agit de la première fois depuis 1976 et la paire Connors - Ashe que les 1 et 2 mondiaux en simple forment une équipe de double. Ils s'inclinent dès leur entrée en lice face à la paire canadienne Pospisil - Raonic.

En battant Stanislas Wawrinka au deuxième tour, Rafael Nadal gagne le plus long tie-break de sa carrière (7-6, 6-3). Il bat en outre le Suisse pour la  consécutive sans perdre le moindre set.

Épaulé par son nouvel entraîneur Paul Annacone, Roger Federer atteint la finale en battant difficilement Tomáš Berdych (6-3, 5-7, 7-6) et Novak Djokovic (6-1, 3-6, 7-5) en respectivement 2 h 40 et 2 h 20 de jeu.

Lauréats 
Le tenant du titre Andy Murray remporte son  en simple en battant en finale Roger Federer. Il s'agit du  et  sur dur en carrière de l’Écossais. Il soulève son premier trophée de la saison, et signe sa  face au Suisse en 12 confrontations. Il est aussi le premier joueur à conserver son titre au Canada depuis Andre Agassi en 1994-1995.

En double, les jumeaux américains Bob et Mike Bryan remportent leur  ensemble en battant en finale Julien Benneteau et Michaël Llodra. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline, le  au Canada.

À l'issue du tournoi 
Grâce à sa finale et à l'élimination de Novak Djokovic en demi-finale, Roger Federer redevient  mondial à l'issue du tournoi.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au 1er tour, même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 2010 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Canada (WTA 2010) (tournoi féminin à Montréal)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2010
Tennis masculin en 2010
Sport au Canada en 2010
Tennis en août 2010